Hanging Rock – formazione rocciosa dello stato di Victoria, Australia
 Hanging Rock – villaggio della Contea di Lawrence, Ohio, Stati Uniti d'America